Le prologue du Tour de France 1981 a eu lieu le jeudi  dans la ville de Nice. Disputé en contre-la-montre individuel, il est long de .

Profil du prologue
Ce prologue se déroule sur un circuit plat de  dans les rues de Nice.

Itinéraire
Monument du Centenaire → promenade des Anglais (voie Nord) → virage Sainte-Hélène → promenade des Anglais (voie Sud) → Monument du Centenaire (côté Sud)

Récit

Classement de l'étape

Classement général

Classements annexes

Liens externes 
 
 Tour de France 1981 sur ledicodutour

 

1981
00
Étape du Tour de France à Nice